aMule, contraction de all-platform Mule, est un client P2P distribué sous licence GNU GPL et est un fork du code source de xMule de .
Il utilise wxWidgets ce qui lui permet d'être multiplate-forme et de fonctionner sur les systèmes d'exploitation GNU/Linux, Mac OS X, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Windows et Solaris.

aMule utilise le réseau eDonkey2000 et le réseau Kad. Ce logiciel comporte la plupart des fonctions de son équivalent sous Windows eMule, ainsi qu'en plus un certain nombre de caractéristiques particulières, dont la plus importante est sa très grande facilité d'utilisation sous un très large éventail de systèmes d'exploitation.

Depuis le début du projet en tant que fork inamical du projet xMule, il y a eu des tensions constantes entre les développeurs et les contributeurs des deux projets. xMule est lui-même d'ailleurs un fork du projet LMule, la première tentative de portage de eMule sous GNU/Linux.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 eDonkey2000
 eMule
 iMule : un fork d'aMule fonctionnant dans le réseau d'anonymisation I2P

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Client eDonkey
Logiciel pour Unix
Logiciel pour Windows
Logiciel libre sous licence GPL
Produit lancé en 2003